Ештевал () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Педру-ду-Ештевал — парафія.